Campeche — estado do México
Campeche (Campeche) — cidade capital do estado Campeche, México
Campeche (Florianópolis) — bairro e distrito do município brasileiro de Florianópolis
 Ilha do Campeche — ilha do município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
 Praia do Campeche — praia da Ilha de Santa Catarina, no município brasileiro de Florianópolis
 Hematoxylon campechianum ou Campeche ou Pau-Campeche — planta medicinal

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de vegetais